Ефрем Абрамович Ашкарян (1904 год, село Ахалсопели, Сухумский округ, Российская империя — 1982 год) — председатель колхоза имени Сталина Сухумского района Абхазской АССР, Грузинская ССР. Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родился в 1904 году в крестьянской семье в селе Ахалсопели Сухумского округа Кутаисской губернии. Со второй половины 1940-х годов — председатель колхоза имени Сталина Сухумского района.

В 1948 году колхоз собрал с каждого гектара в среднем по 17,3 центнеров листьев табака сорта «Самсун № 27» на участке площадью 13 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1949 года «за получение высоких урожаев кукурузы и табака в 1948 году» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Этим же указом званием Героя Социалистического Труда были награждены табаководы колхоза Иона Бегларович Дарцмелия, Андроник Тигранович Ашкарян, Андроник Акопович Карагозян и Аведис Егиевич Томасян.

После выхода на пенсию проживал в селе Ахалсопели.

Дата смерти не установлена.

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — : РИЦ «Кавалер», 2009. — Т. 3. — 181 с.

Ссылки 
 

Председатели колхозов
Герои Социалистического Труда Абхазии
Герои Социалистического Труда колхоза имени Сталина Сухумского района